Le nom George Thomas est porté par les personnes suivantes :
 George Thomas (1756-1802), un militaire irlandais, aussi connu sous le nom de "Raja irlandais" ;
 George Henry Thomas (1816-1870), un général américain ;
 George Alan Thomas (1881-1972), un joueur d'échecs et de badminton britannique ;
 George Thomas (1909-1997), homme d'État britannique ;
 George Thomas (1997-), un joueur de football international gallois.